Zootzen steht für:
 Zootzen (Friesack), auch Zuzen, Ortsteil der Stadt Friesack
 Zootzen (Fürstenberg/Havel), Ortsteil der Stadt Fürstenberg/Havel
 Zootzen (Rheinsberg), am Nordufer des Zootzensees gelegene ehemalige „Zootzer Dorfstelle“
 Zootzen (Wald), auch Zuzen, Waldgebiet im Land Brandenburg
 Zootzen (Wittstock/Dosse), Ortsteil der Stadt Wittstock/Dosse

 Zootzener Theerofen, Wohnplatz im Ortsteil Zootzen, Stadt Fürstenberg/Havel

 Briesener Zootzen, Wohnplatz im Ortsteil Zootzen, Stadt Friesack
 Friesacker Zootzen, Wohnplatz im Ortsteil Zootzen, Stadt Friesack
 Klessener Zootzen, Wohnplatz im Ortsteil Zootzen, Stadt Friesack
 Quastscher Zootzen, ehemaliges Vorwerk im Ortsteil Zootzen, Stadt Friesack
 Wagenitzer Zootzen, Flurname und Wüstung im Ortsteil Vietznitz, Gemeinde Wiesenaue